Arcas (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
 Arcas (Macedo de Cavaleiros), een plaats in Portugal
 Arcas (Cuenca), een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca
 Arcas (automerk), een Frans automerk
 Arcas (vlinders), een geslacht van vlinders